L'Ouda est une rivière affluente de la Selenga située en Bouriatie en Russie
L'Ouda est un fleuve de l'Extrême-Orient russe qui se jette dans la mer d'Okhotsk
L'Ouda ou Tchouna est un affluent de la Tasseïeva, elle-même affluent de l'Angara (oblast d'Irkoutsk)
Ouda est une commune rurale du Burkina Faso.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme